Каталог Яндекса — це рейтинг анотованих посилань на сайти. Ресурси в рубриках розташовано за спаданням їх тематичного індексу цитування [тІЦ]. Каталог має на меті запропонувати користувачеві представницьку підбірку сайтів у кожній рубриці та полегшити пошук інформації в інтернеті. Використовується декілька типів рубрикації: тематична рубрикація (розваги, спорт, робота тощо), типова (товари та послуги, поради), а також географічна. Посилання на сайти для Каталогу збираються вручну.

20 грудня 2017 року Яндекс Каталог припинив приймати заявки на додавання нових сайтів.

Посилання  
 Яндекс.Каталог 
 Як додати сайт до Каталогу 

Яндекс